— посёлок в Японии, находящийся в уезде Нисицугару префектуры Аомори.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Аомори региона Тохоку. С ним граничат города Хиросаки, Цугару, посёлки Фукаура, Хаппо, Фудзисато и село Нисимея.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Zelkova serrata, цветком — Rosa rugosa, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Аомори